Uusitalo ist ein finnischer Nachname. Träger des Namens sind:
 Aaro Uusitalo (1901–1980), finnischer Politiker 
 Anna Maria Uusitalo (* 1983), schwedische Biathletin
 Eino Uusitalo (1924–2015), finnischer Politiker 
 Ilkka Uusitalo (* 1949), finnischer Diplomat
 Juha Uusitalo (* 1964), finnischer Opernsänger
 Kristiina Uusitalo (* 1959), finnische Malerin
 Tuomo Uusitalo (* 1986), finnischer Jazzmusiker

Uusitalo ist weiterhin ein Künstlername des finnischen Musikers Vladislav Delay.